Sirija
 Latakija, grad
 Latakija (nahija)
 Latakija (okrug)
 Latakija (pokrajina)